Kevin Andrew Lynch (1918-1984) – urbanista statunitense
 Kevin Joseph Lynch (n. 1968) – cestista statunitense
 Kevin Martin Lynch (1956-1981) – attivista politico irlandese